
В 2023 году сборная России планирует принять участие в чемпионате по футболу, проводимом Футбольной ассоциацией Центральной Азии.

Матчи

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Примечания 

2022
2023 год в футболе